La Bundesautobahn 66, abbreviata anche in BAB 66, è una autostrada tedesca che collega la città di Wiesbaden con la città di Fulda e l'autostrada BAB 7.

Attualmente è divisa in due tronchi dalla città di Francoforte sul Meno e ne è in costruzione un breve tratto, lungo una decina di km, vicino a Fulda.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Autobahn (autostrada)

Altri progetti

Collegamenti esterni

 066